Kalanda ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Kalanda (* 1991), ugandischer Fußballspieler
 Paul Lokiru Kalanda (1927–2015), ugandischer Bischof